«Talgo 250» () — скоростные электропоезда переменного и постоянного тока с автоматической системой наклона кузова, производимые испанской компанией «Patentes Talgo S.L.».
В Испании именуются соответственно RENFE S130.

Страны эксплуатации 
  Испания
  Узбекистан
  Казахстан
  Саудовская Аравия (планы в эксплуатации)

Модификации 
 RENFE Series 130 компании «Bombardier». Используются на двух видах железнодорожной колеи и с возможностью применения двух видов напряжения (3 кВ постоянного и 25 кВ переменного). Серия состоит из 45 составов.
 RENFE Series 730 — изменённые 15 составов предыдущей модели с дизельными генераторами с перспективой гибридизации поездов.
 Серия «Афросиаб» для «Узбекистанской железной дороги» от компании «Ingeteam» с шириной колеи 1520 мм и напряжением питания 25 кВ (переменный ток). Серия состоит из 6 составов.

В Казахстане 
Скоростные поезда «Тулпар-Тальго», собираемые по лицензии в Астане, используются на многих маршрутах (табл.).

В России 

С 1 июня 2015 года на маршруте Москва — Нижний Новгород (440 км) скоростной поезд «Стриж» заменил курсировавший там 5 лет скоростной поезд «Сапсан», при этом время в пути составляет 3 ч 35 мин — 3 ч 50 мин. Остановки в пути — Дзержинск, Ковров и Владимир, на этих станциях построены новые низкие платформы (кроме ст Ковров I, где нет и никогда не было высоких платформ).

Для России закуплены только промежуточные вагоны Talgo 9 (официальное обозначение составов Talgo концепции использования без локомотивов компании Talgo) для обращения на локомотивной тяге. В качестве локомотива для них используется отечественный двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20, способный работать как на постоянном токе (участок Москва — Владимир), так и на переменном (участок Владимир — Нижний Новгород), а также ЭП2К и ТЭП70БС (маршрут СПб-Самара-СПб).

В 2016 году запущен поезд «Стриж» по маршруту Москва — Берлин (1870 км) с остановками в Смоленске, Минске, Бресте и Варшаве.

В 2020 году запущен поезд «Стриж» по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Самара.

В Белоруссии 
В 2015 году на станции «Брест-Центральный» установлено переводное устройство фирмы Тальго для автоматического изменения ширины колесных пар. Это позволило Российским железным дорогам начать движение скоростных поездов производства Тальго (иной модели — Talgo 9) по маршруту Москва — Берлин.

Галерея

См. также 
 Афросиаб
 RENFE
 AVE

Примечания 

Скоростные поезда
Электропоезда на базе электровозной тяги
Моторвагонный подвижной состав, появившийся в 2006 году